Manureva est un mot tahitien signifiant « l'oiseau du voyage ». C'est le nom du point culminant de l'île Rurutu en Polynésie française. Il peut être utilisé selon les usages suivants :
 Manureva est un court-métrage de Claude Pinoteau réalisé en 1960.
 Manureva (ex-Pen Duick IV) est le nom du trimaran utilisé par Alain Colas lors de la Route du Rhum 1978. C'est à bord de celui-ci qu'il a disparu le .
 Ce drame inspira Serge Gainsbourg qui écrit les paroles de la chanson Manureva en 1979 pour Alain Chamfort. 
 En 2007, ce titre est « remixé » par Art Meson sous le titre de Manureva 2007.

Nom de bateau
Chanson française